

Aziende 
 Saba – agenzia d'informazione del governo dello Yemen
 SABA – azienda tedesca produttrice di elettronica di consumo, poi marchio della Thomson

Gastronomia 
 Saba – prodotto alimentare tipico dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Sardegna
 Saba – tipo di sgombro giapponese usato nel sushi

Onomastica
Saba – nome proprio di persona italiano maschile

Geografia 
Saba – fiume della Russia
Saba – isola facente parte delle Isole BES (Caraibi olandesi)
Saba – villaggio dell'Iran
Sabá – comune dell'Honduras

Persone 
 Saba – metropolita di Varsavia e di tutta la Polonia
 Regina di Saba – menzionata nella Bibbia
 Saba – rapper e produttore discografico statunitense
 San Saba Archimandrita – santo del V secolo venerato da tutte le Chiese che ammettono il culto dei santi, celebrato il 5 dicembre
 San Saba il Giovane – ricordato il 5 febbraio
 San Saba il Goto – martire in Romania con altri compagni, celebrato il 12 aprile;
 San Saba di Serbia – santo venerato dalla Chiesa ortodossa serba, celebrato il 27 gennaio (calendario gregoriano)
 Saba II di Serbia – santo venerato dalla Chiesa ortodossa serba, nipote di San Saba, celebrato il 21 febbraio
 San Saba Stratelate – ufficiale romano martire con 70 compagni, celebrato il 24 aprile
 Abele Saba – giornalista italiano
 Christian Saba – calciatore ghanese
 Dia Saba – calciatore israeliano
 Francesco Saba Sardi – scrittore, saggista e traduttore italiano
 Gian Franco Saba – arcivescovo italiano
 Giuliano Saba – eremita venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Guido Saba – docente e critico letterario italiano
 Linuccia Saba – pittrice e intellettuale italiana
 Michele Saba – giornalista e politico italiano
 Steeven Saba – calciatore haitiano
 Umberto Saba – scrittore italiano
 Vitor Saba – calciatore brasiliano
 Wilson Saba – scrittore italiano

Religione 
 Saba – titolo della 34ª sūra del Corano
 San Saba – basilica di Roma

Storia 
 Regno di Saba – storico regno situato nell'attuale Yemen

Altro 
 Saba – pelle di cavallo usata per la fermentazione della bevanda kumiss
 Saba – nome di un kilij parlante di Thomas Oliver, il primo White Ranger
 Saba – genere botanico della famiglia delle Apocynaceae
 Saba - cultivar di banana

Pagine correlate 
 San Saba

Altri progetti